Мохаммадпур:
 Мохаммадпур — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мохаммадпур — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Магура.